Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Mangunjaya (Anjatan), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java
Mangunjaya (Arjasari), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Mangunjaya (Bantargadung), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Mangunjaya (Mangunjaya), een plaats in het regentschap Pangandaran van de provincie West-Java
Mangunjaya (Tambun Selatan), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java